Brodarica
Vaterpolski klub Brodarica
Brodarica (Split)
Brodarica (Zadar)